Ord kan henvise til:

 Ord – består af et eller flere bogstaver
 Ord (film fra 1994) – dansk film fra 1994 instrueret af Jens Loftager
 Ord (film fra 2011) – dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Sven Daniel Vinge Madsen